2 miejscowości w Polsce: 
 Rzechta – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz 
 Rzechta – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

Zobacz też: Rzechta Drużbińska